

Geografia
 Aigrefeuille – comune dell'Alta Garonna
 Aigrefeuille-d'Aunis – comune della Charente Marittima
 Aigrefeuille-sur-Maine – comune della Loira Atlantica

Persone 
 Guillaume d'Aigrefeuille il Vecchio (1326-1369) – ecclesiastico francese
 Guillaume d'Aigrefeuille il Giovane (1339-1401) – ecclesiastico francese